Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej 2004 odbywały się w dniach 4 - 18 maja 2004 roku we Francji.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-17 2004 została reprezentacja Francji.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2004 we Francji
Piłka nożna we Francji